Cabeza de Vaca kan syfta på:

Personer 
 Martín Cabeza de Vaca (???−1534), spansk prelat och assisterande biskop i romersk-katolska kyrkan
 Luis Cabeza de Vaca (ca. 1465−1550), spansk biskop i romersk-katolska kyrkan
 Álvar Núñez Cabeza de Vaca (ca. 1490−ca. 1559), spansk upptäckare i nya världen
 Francisco Vera Cabeza de Vaca (1637–1700), spansk porträttmålare och elev till J. Martinez
 Diego Cabeza de Vaca (ca. 1550–1625), spansk prelat och biskop i romersk-katolska kyrkan
 Vicente Sartorius y Cabeza de Vaca (1931–2002), spansk adel och olympisk bobåkare
 Rafael Benjumea Cabeza de Vaca (1939–2021), spansk aristokrat och ingenjör
 Francisco Javier García Cabeza de Vaca (född 1967), mexikansk politiker för Nationella aktionspartiet och guvernör

Markisfamiljen 

Medlemmar från adelsfamilen med namnet:

 Vicente Cabeza de Vaca y Gómez de Terán (???−1853)
 José Manuel Cabeza de Vaca y Morales (1819−1878)
 Mariano Cabeza de Vaca y Morales (1821−1887)
 Vicente Cabeza de Vaca y Fernández de Córdoba (1865−1921)
 Antonio Cabeza de Vaca y Carvajal (1892−1941)
 Alfonso Cabeza de Vaca y Leighton (1928−1957)
 Antonio Alfonso Cabeza de Vaca y McDaniel (1954−1990)
 Andrea Cabeza de Vaca y McDaniel (född 1951)
 Theodora Cabeza de Vaca y Spier (född 1985)